

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Calvin – città della Contea di Cavalier, Dakota del Nord
 Calvin – villaggio della Parrocchia di Winn, Louisiana
 Calvin – township della Contea di Cass, Michigan
 Calvin – città della Contea di Hughes, Oklahoma
 Calvin College – college del Michigan

Personaggi fittizi
 Calvin – personaggio della striscia Calvin & Hobbes
 Susan Calvin – personaggio della letteratura fantascientifica di Isaac Asimov

Onomastica
 Calvin – nome proprio di persona inglese maschile

Persone
 John Calvin – nome inglese del teologo Giovanni Calvino
 Melvin Calvin – chimico statunitense